Real Vigo Sporting Club foi um clube de futebol espanhol com sede na cidade de Vigo, na Galiza, fundado em 1905. 

Em 1923 fundiu-se com o Real Fortuna Foot-ball Club, formando o Celta de Vigo.

Títulos

Regional
 Campionato Gallego
 1906–07, 1907–08
 Campionato Galego
 1913–14, 1916–17, 1917–18, 1918–19, 1919–20, 1922–23

Clubes de futebol extintos da Espanha
Clubes de futebol fundados em 1905
Clubes de futebol extintos em 1923